Kevin Sullivan – atleta canadese
Kevin Sullivan – politico statunitense
Kevin Sullivan – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico 
Kevin Sullivan – wrestler statunitense